Восковский — фамилия.

 Восковский, Анатолий Иванович (1925—1996) — полный кавалер ордена Славы.
 Восковский, Владимир Иванович (1910—1987) — советский тренер по футболу.